Дре́кслер — прізвище німецького походження.

Відомі носії:
 Антон Дрекслер (; 1884—1942) — німецький політик, засновник Німецької робітничої партії ()
 Гайке Дрекслер (;  1964) — німецька легкоатлетка, олімпійська чемпіонка (1992, 2000).
 Ерік Дрекслер (;  1955) — американський науковець, інженер, популяризатор нанотехнологій.
 Ігнатій Дрекслер (; 1878—1930) — архітектор-урбаніст, мистецтвознавець, критик.
 Клайд Дрекслер (;  1962) — американський баскетболіст.
 Люна Дрекслер (; 1882—1933 — польська скульпторка, живописиця, громадська діячка.
 Отто-Генріх Дрекслер (; 1895—1945) — німецький зубний лікар, нацистський політик.

Німецькі прізвища